Геннадий Ювенальевич Гурьев (24 мая 1959, Омск) — российский краевед. Специализируется на истории Омска и Омской области.

Биография 
Коренной омич. Родилcя в 1959 году, в 1981 окончил исторический факультет Омского государственного педагогического института.

По окончании пединститута распределён в школу с. Радищево Нижнеомского района Омской области, где преподавал историю, работал директором школы. Вернувшись в Омск призван в армию. Один из авторов книги «Административно-территориальное деление Омской области в 1917—2007 годах» (Омск, 2008).

Награды 
Награждён грамотой Министерства транспорта РФ (2018).

Сочинения 
 Административно-территориальное деление Омской области в 1917—2007 гг. : справочник / сост.: Г. Ю. Гурьев, Л. И. Огородникова. — Омск, 2008. — 247 с.
 Улицы города Омска : справочник / сост. Г. Ю. Гурьев. — Омск : Изд-во ОмГПУ, 2008. — 278 с. : фото + CD-ROM. — Библиогр.: с. 237—247. — ISBN 978-5-8268-1169-6

краеведы России
директора школ